Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1950 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Doris Hart je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Du Pont (četrtfinale)
  Louise Brough (polfinale)
  Doris Hart (prvakinja)
  Patricia Todd (finale)
  Shirley Fry (četrtfinale)
  Annalissa Bossi (četrtfinale)
  Rita Anderson (tretji krog)
  Joan P. Curry (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1950